Japán
Nanto, település Tojama prefektúrában
 Olaszország
Nanto, település Veneto régióban, Vicenza megyében